Prvenstvo je osvojila NK Lokomotiva Kutina, ali se nije plasirala u viši rang. Iz lige su u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispali NK Voloder, NK Posavina Donji Kukuruzari, NK Lekenik i NK Mladost Bobovac.

Tablica

Bilješke 
Nakon ove sezone HNK Tomislav Kutina se gasi
Nakon ove sezone NK Posavina Donji Kukuruzari se gasi
NK Mladost Bobovac je kažnjen oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 Glasilo nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije #17/2007 
 nk-lekenik.hr, 1. ŽNL Sisačko-moslovačka 2006./07. , pristupljeno 28. prosinca 2015.

2006-07
Sisačko-moslavačka-1